Кулемет Максима-Токарєва
 Різні моделі мотоциклів «Дніпро» (наприклад, МТ-10)
 Машина Тюрінга

Див. також 
 МТ-ЛБ
 Майтнерій (Mt)